Kambos steht für:

mehrere Orte in Griechenland:
 Kambos (Marathokambos), Ort im Stadtbezirk Marathokambos auf der Insel Samos, Nördliche Ägäis
 Kambos (Dytiki Mani), Ortsgemeinschaft der Gemeinde Dytiki Mani, Peloponnes
 Kambos (Kardamyli), Ort in der Ortsgemeinschaft Kardamyli, Gemeinde Dytiki Mani, Peloponnes
 Kambos (Tinos), Ortsgemeinschaft der Gemeinde Tinos, Südliche Ägäis
 Kambos (Karditsa), Gemeindebezirk der Gemeinde Karditsa, Thessalien
 Kambos (Ilidia), Ortsgemeinschaft in der Gemeinde Ilidia, Westgriechenland
 Kambos (Chania), Ortsgemeinschaft in der Gemeinde Chania, Kreta

Sonstiges:
 Kambos (Zypern), Ort im Bezirk Nikosia, Republik Zypern
 Gious Kambos, Hochebene auf der griechischen Insel Kreta
 Kambos, Ebene auf der griechischen Insel Chios, siehe Chios (Stadt) #Kambos

Siehe auch:
 Kampos, archäologische Stätte auf der griechischen Insel Paros